Cuccaresi – abitanti di Cuccaro Monferrato
Cuccaresi – abitanti di Cuccaro Vetere